Czwórki mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych w ramach rywalizacji bobslejowej na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014. Zawodnicy rywalizowali 22 i 23 lutego w centrum sportu saneczkowego „Sanki” w Krasnaja Polana.

Mistrzami olimpijskimi zostali Rosjanie: Aleksandr Zubkow, Dmitrij Trunenkow, Aleksej Negodajło i Aleksiej Wojewoda. Drugie miejsce zajęli Łotysze: Oskars Melbārdis, Arvis Vilkaste, Daumants Dreiškens oraz Jānis Strenga. Na trzecim stopniu podium uplasowali się reprezentanci Stanów Zjednoczonych: Steven Holcomb, Steve Langton, Curtis Tomasevicz i Chris Fogt. W listopadzie 2017 roku zespół rosyjski został zdyskwalifikowany za doping, który wykryto u Aleksandra Zubkowa i Aleksieja Wojewody. Zdyskwalifikowano także drugi zespół Rosji, po wykryciu dopingu u Aleksandra Kasjanowa, Ilwira Chuzina i Aleksieja Puszkariowa.

Po dyskwalifikacji Rosjan i weryfikacji wyników złote medale przyznano Łotyszom, srebro zawodnikom USA, a brązowy medal otrzymał zespół Wielkiej Brytanii.

Terminarz

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 

Bobsleje na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014